Arnberg ist der Name folgender Orte:

 Arnberg am Kobernaußer Walde, Ortsteil des Marktes Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Arnberg (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Arnberg (Gemeinde Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Arnberg (Gemeinde Wartberg), Ortsteil der Gemeinde Wartberg ob der Aist, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Arnberg ist der Familienname folgender Personen:

 Göran Arnberg (* 1957), schwedischer Fußballspieler
 Johan Wolter Arnberg (1832–1900), schwedischer Nationalökonom und Bankdirektor
 Matts Arnberg (1918–1995), schwedischer Radioproduzent, Ethnologe und Musikwissenschaftler
 Torsten Arnberg (1905–1979), schwedisch-US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Arnberger